La Coppa di Norvegia femminile, per esteso Norgesmesterskapet i fotball for kvinner e abbreviata in NM kvinner, è la coppa nazionale di calcio femminile norvegese, assegnata dalla Federazione calcistica della Norvegia (NFF). Istituita non ufficialmente nel 1971, dal 1978 è gestita direttamente dalla NFF ed è il secondo torneo calcistico norvegese per importanza dopo la Toppserien.

Albo d'oro

Statistiche

Vittorie per squadra

Note

Voci correlate 
 Norges Fotballforbund
 Campionato norvegese di calcio femminile
 Toppserien

Altri progetti

Collegamenti esterni